Rehborn ist der Name folgender Orte:

 Rehborn, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Rehborn (Leichlingen), Hofschaft in der Stadt Leichlingen, Nordrhein-Westfalen

Rehborn ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Rehborn (1904–1986), deutsche Schwimmerin
 Hanni Rehborn (1907–1987), deutsche Wasserspringerin
 Julius Rehborn (1899–1987), deutscher Wasserspringer
 Martin Rehborn (* 1956), deutscher Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler